Cette page contient les pages d'homonymie de Comana et Comane.

Comana, francisé en Comane, est un nom propre.

Comana ou Komana, parfois francisé en Comane, peut désigner des anciennes cités d'Anatolie en Turquie :
 Comana de Cappadoce près du village de Șarköy, dans le district de Tufanbeyli dans la province d'Adana ;
 Comana du Pont à Gümenek,  au nord-est de Tokat.

Comana peut désigner les villes roumaines suivantes :
 Comana, commune dans le județ de Constanța en Dobroudja ; 
 , commune formée de quatre villages Comăna de Jos, Comăna de Sus, Crihalma et Ticușu Nou dans le județ de Brașov en Transylvanie ;
 Comana, commune dans le județ de Giurgiu en Munténie ;

Commana (avec deux m) peut désigner :
 Commana, une commune francaise du département du Finistère, dans la région Bretagne.

Cômâne ou Comane peut aussi désigner :
 Cômâne, nom picard de Comines section de la commune belge de Comines-Warneton située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Comane, une rivière française, affluent de la Drôme.